

Patronyme 

  (né en 1952), pianiste de jazz et compositeur américain ;
 Charles Pasqua (1927-2015), homme politique français ;
 , chanteur d'opéra italien ;
 Hervé Pasqua (né en 1947), recteur de l’Institut catholique de Rennes ;
 Laura Pasqua (née en 1986), karatéka italienne ;
 Philippe Pasqua (né en 1965), peintre français, neveu de Charles Pasqua ;
 Pierre-Philippe Pasqua (1948-2015), homme politique français, fils de Charles Pasqua ;
 , percusionniste américain ;
 Simone Pasqua (1492-1565), cardinal italien.

Autres 
 Les réseaux Pasqua tissés autour de Charles Pasqua.
 
 
 Regina Pasqua, circonscription provinciale de la Saskatchewan